Binnenstad
 Stadscentrum (Doetinchem)
 Stadscentrum (Nieuwegein)
 Stadscentrum (Nijmegen)
 Stadscentrum (Schiedam)
 Stadscentrum (Zoetermeer)